All I Want Is You/Tiger in a Spotlight – singolo degli Emerson, Lake & Palmer del 1978
 All I Want Is You – singolo degli U2 del 1988
 All I Want Is You – album di Miguel del 2010
 All I Want Is You – singolo di Agnes del 2012